Le Grand Prix moto de République tchèque 2005 est le onzième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2005. Il s'est déroulé sur le circuit de Masaryk du 26 au . C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République tchèque
Sport en Tchéquie en 2005